Lautrec — comuna francesa
Gabriel de Lautrec — escritor francês

Ver também 
Henri de Toulouse-Lautrec — pintor francês
11506 Toulouse-Lautrec — asteroide